Il s'agit d'un classement des pays par leurs réserves prouvées de gaz naturel, basé sur les données du CIA World Factbook du .

Des chiffres plus récents pour une partie des pays peuvent être trouvés sur la page Wikipédia en anglais.

Voir aussi 
 Liste des pays par production de gaz naturel
 Liste des champs de gaz naturel

Références 

Gaz

réserves de gaz naturel